La Beta Ethniki 1966-1967 è stata la 8ª edizione del campionato greco di calcio di secondo livello.

Gruppo 1

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammessa ai play-off
      Retrocesse in Gamma Ethniki 1967-1968

Gruppo 2

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammessa ai play-off
      Retrocesse in Gamma Ethniki 1967-1968

Gruppo 3

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammessa ai play-off
      Retrocesse in Gamma Ethniki 1967-1968

Triangolare promozione

Triangolare di spareggio promozione

Ulteriore triangolare di spareggio promozione

Incontri

Classifica

Legenda:
      Ammesso in Apha Ethniki 1964-1965

Note

Collegamenti esterni

Campionato greco di calcio
Calcio nel 1966
Calcio nel 1967